YHS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sechelt (Columbia Britannica) (Canada)
 YHS – variante di IHS, noto come Trigramma di Cristo (Yehsus) e usato da san Bernardino da Siena